Brusnik (eiland), een eiland in Kroatië
 Brusnik (Pakrac), een plaats in de Kroatische gemeente Pakrac
 Bruśnik, een plaats in Polen
 een plaats in Servië:
 Brusnik (Ivanjica)
 Brusnik (Zaječar)
 Brusník, een plaats in Slowakije